A versenyt augusztus 10. és augusztus 16. között bonyolították le. A mérkőzéseket kemény borítású pályákon játszották, két nyert szettig, kivéve a döntőt, ahol három szettet kellett nyerni. A döntő szettben nem volt tie-break. A címvédő a chilei Fernando González és Nicolás Massú volt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Bob Bryan / Mike Bryan (Elődöntő, Bronzérmesek)
  Novak Đoković / Nenad Zimonjić ''(első kör)
  Jonathan Erlich / Andi Rám ''(első kör)
  Roger Federer / Stanislas Wawrinka (Olimpiai bajnokok)

<ol start="5">
  Nicolás Almagro / David Ferrer ''(második kör)
  Rafael Nadal / Tommy Robredo ''(második kör)
  Mahes Bhúpati / Lijendar Pedzs ''(Negyeddöntő)
  Igor Andrejev / Nyikolaj Davigyenko ''(Negyeddöntő)

Tábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Sorsolás

F2